ppm (ang. ) – liczba części na milion, oznaczenie stosowane m.in. przy wyrażaniu stężeń, liczbę wad na milion możliwości ich zaistnienia
 p.p.m. – w geografii skrót oznaczający „pod poziomem morza”
 PPM (ang. ) – technika bezstratnej kompresji danych
 modulacja położenia impulsu (ang. ) – rodzaj modulacji
 .PPM (ang. ) – format zapisu grafiki rastrowej
 Podstawowa przemiana materii – pojęcie z zakresu fizjologi człowieka
 PPM – skrót od „prawy przycisk myszy”, używany w opisach odnoszących się do obsługi sprzętu komputerowego (→ kliknięcie myszą)
 PPM (ang. ) – strony na minutę, miara szybkości drukarki
 przetrwała błona źrenicza () – wada wrodzona oka
 prawo prywatne międzynarodowe